Il singolare del torneo di tennis Challenger Providencia 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Martín Vassallo Argüello che ha battuto in finale Fabio Fognini 1-6, 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Albert Montañés (primo turno)
 Martín Vassallo Argüello (Campione)
 Diego Hartfield (secondo turno)
 Boris Pašanski (quarti di finale)

 Iván Navarro (primo turno)
 Carlos Berlocq (primo turno)
 Ricardo Mello (primo turno)
 Gorka Fraile (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger Providencia 2007